Материнка:

 Душица обыкновенная
 Материнская плата (жарг.)